USS Alabama — кораблі ВМС США, названі на честь штату Алабама.

 USS Alabama — 74-гарматний вітрильний лінійний корабель. Замовлений конгресом у 1816 році, закладений у 1819 році, але спущений на воду лише у 1848 році. У 1863 році перейменований на «USS New Hampshire». Вступив у стрій у 1864 році. Брав участь в громадянській війні. У 1904 році перейменований на «USS Granite State». Виключений зі складу флоту у 1921 році.
 USS Alabama (1838) — дерев'яний колісний пароплав. Збудований у 1839 році, використовувався як транспорт під час американо-мексиканської війни. Проданий у 1849 році.
 USS Alabama (1850) — колісний пароплав, збудований у 1850 році. Використовувався як транспорт під час громадянської війни. Проданий у 1865 році, згорів у 1878 році.
 USS Alabama (BB-8) — пре-дредноут типу «Іллінойс». На службі протягом 1900-1920 років. Потоплений як мішень у 1921 році.
 USS Alabama (SP-1052) — моторний човен, збудований у 1906 році. У 1917 році придбаний флотом.
 USS Alabama (BB-60) — лінійний корабель типу «Саут Дакота» (1939). На службі протягом 1923-1947 років. З 1984 року - корабель-музей.
 USS Alabama (SSBN-731) — підводний човен типу «Огайо». Збудований у 1985 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни